Eragny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Éragny, kommun i departementet Val-d’Oise, 
 Éragny-sur-Epte, kommun i departementet Oise,